Национальный чемпионат I 1929/1930 () — 27-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1929/1930
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1929 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1930 году